Mahmud forma part del nom de molts personatges:
 Abd al-Karim Kashmirí ben Aklibat Mahmud ben Bulaki ben Muhammad Rida, historiador hindo-persa
 Abd al-Rashid ben Mahmud, (1023-1052 o 1053) sultà gaznèvida (1049-1052).
 Abu l-Thana Mahmud Shihab al-Din ben Abd Allah, mufti de Bagdad
 Ghiyath al-Din Mahmud, sultà gúrida
 Mahmoud Darwish (1941, Al-Birwa, Galilea), poeta palestí
 Mahmoud El-Khatib, (1954), conegut popularment com a Bibo, futbolista egipci
 Mahmud Ahmadinejad (Aradan, 1956), polític iranià, President de la República Islàmica de l'Iran 
 Mahmud Abbas (1935), president de l'Autoritat Nacional Palestina
 Mahmud al-Muntasir (1903 - 1970), polític libi
 Mahmud de Ghazna, (971 - 1030) soldà ghaznàvida (997-1030) 
 Mahmud Paixà, diversos personatges
 Mahmud Quli Khan, rei de Kakhètia (1721-1732) i Kartli (1727) 
 Mahmud Sami al-Barudi (1839-1904), poeta i polític egipci
 Mahmud Shah I Begra Gudjarati, sultà de Gujarat
 Mahmud Shah II Gudjarati, sultà de Gujarat (s. XVI)
 Mahmud Shah III Gudjarati, sultà de Gujarat
 Mahmud Shah, diversos personatges
 Mahmut I (s. XVII), soldà de l'imperi Otomà 
 Mahmut II, (1785 – 1839), soldà de l'imperi Otomà (1808-39) 
 Nizam al-Din Ahmad ibn Nizam al-Din Shaykh Mahmud, (?- 1507), visir dels timúrides
 Omar Mahmud Othman, (Jordània, 1961), terrorista vinculat a Al Qaeda
 Salih Mahmoud Osman (Darfur, 1957), advocat sudanès
 Shaikh Mahmud, príncep cobànida de Pèrsia
 Sultan Mahmud Khan (1537 - ?), rei de Kartli 
 Sultan Muizz al-Dunya wa l-Din Mahmud Arpa Khan, (?-1336), desè Il-kan de Pèrsia que va governar del 1335 al 1336

Notes